Head (englisch für „Kopf“) steht für:

 Head (Sportartikelhersteller)
 Head (Unix), ein UNIX-Befehl
 Head (Film), US-amerikanischer Musicalfilm aus dem Jahr 1968
 Haute École d'art et de design Genève (HEAD) 

Geographische Objekte:
 Head Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Head Mountains, Gebirge im Viktorialand, Antarktika
 Head Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Head ist der Familienname folgender Personen:
 A. M. Head (um 1895–?), irische Badmintonspielerin
 Anthony Head (* 1954), englischer Schauspieler
 Antony Head, 1. Viscount Head (1906–1983), britischer Brigadegeneral und Politiker
 Barclay Vincent Head (1844–1914), englischer Numismatiker
 Bessie Head (1937–1986), südafrikanische Schriftstellerin
 Bryan Head, amerikanischer Schauspieler
 Daisy Head (* 1991), britische Schauspielerin
 Dorothy Head (* 1925), US-amerikanische Tennisspielerin, siehe Dorothy Knode
 Edith Head (1897–1981), US-amerikanische Kostümbildnerin
 Edward Dennis Head (1919–2005), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Buffalo
 Emily Head (* 1988), britische Schauspielerin
 Francis Bond Head (1793–1875), englischer Schriftsteller und Politiker
 Henry Head (1861–1940), englischer Neurologe
 Jae Head (* 1996), US-amerikanischer Schauspieler
 James W. Head (* 1941), US-amerikanischer Geologe und Planetologe
 Jesse Head (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler
 Lafayette Head (1825–1897), US-amerikanischer Politiker
 Luther Head (* 1982), US-amerikanischer Basketballspieler
 Maaike Head (* 1983), niederländische Ruderin
 Murray Head (* 1946), britischer Schauspieler und Sänger
 Nathaniel Head (1828–1883), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von New Hampshire
 Patrick Head (* 1946), britischer Ingenieur
 Peter Head (* 1947), britischer Bauingenieur
 Randolph Conrad Head, US-amerikanischer Historiker
 Rayoni Head (* 1976), australische Badmintonspielerin
 Richard Head (um 1637–1686), irischer Autor
 Richard Head, 2. Viscount Head (* 1937), britischer Peer, Politiker, Landwirt und Pferdetrainer
 Rodger Head (1939–2012), australischer Fußballspieler
 Tania Head (* 1973), US-amerikanische Hochstaplerin, Präsidentin des WTC Survivors’ Network
 Tim Head (* 1946), britischer Künstler
 Travis Head (* 1993), australischer Cricketspieler

Spitzname von:
 Brian Welch (* 1970), US-amerikanischer Rockgitarrist

Siehe auch:
 Horn Head, irische Halbinsel